Christie steht für:
 Christie (Name), englischer Familienname, der auch als Vorname vorkommt
 Christie (Band), britische Popband
 Christie (Toronto Subway), U-Bahn-Station in Toronto, Kanada
 Christie (Unternehmen), Hersteller digitaler Kinoprojektoren
 Christie (Automarke), ehemalige US-amerikanische Automarke

Christie ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Christie (Kalifornien)
 Christie (Oklahoma)
 Christie (Virginia)
 Christie (Wisconsin), im Clark County

Siehe auch:
 Christie’s, Auktionshaus
 Christie-Laufwerk, Laufwerk für Panzer
 Christie Peaks, Gebirgsgruppe im Palmerland, Antarktika
 Kap Christie, Kap im Viktorialand, Antarktika
 Anna Christie (Begriffsklärung)
 Christi (Begriffsklärung)
 Christy
 Kristie